Adrian Trunz, né le  à Winterthour, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| HC Sierre|| LNB|| 38|| 0|| 1|| 1|| 14|| 6|| 0|| 0|| 0||2 
|-
| 2003-2004|| HC Sierre||  LNB|| 45|| 4|| 13|| 17|| 38|| 15|| 0|| 3|| 3||8 
|-
| 2004-2005|| Forward Morges||  LNB|| 43|| 1|| 5|| 6|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0||4 
|-
|rowspan="3"| 2005-2006|| Forward Morges||  LNB|| 22|| 1|| 1|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| HC Ajoie||  LNB|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| HC Sierre||  LNB|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6|| 9|| 0|| 1|| 1|| 6 
|-
| 2006-2007|| HC Ajoie||  LNB|| 45|| 7|| 25|| 32|| 32|| 6|| 1|| 4|| 5||4 
|-
| 2007-2008|| HC Ajoie||  LNB|| 45|| 10|| 21|| 31|| 32|| 14|| 1|| 8|| 9||41 
|-
| 2008-2009|| Lausanne HC||  LNB|| 41|| 6|| 20|| 26|| 32|| 18|| 2|| 5|| 7||10 
|-
|rowspan="2"| 2009-2010|| HC Bienne|| LNA||49 ||1 ||3 ||4 ||28 || 11|| 0|| 0|| 0|| 12
|- 
| HC Ajoie||  LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|rowspan="2"| 2010-2011||HC Bienne||LNA|| 45|| 1|| 4|| 5|| 24|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|- 
| HC Ajoie||  LNB|| 2|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2011-2012||HC Ambrì-Piotta||LNA||47 ||0 ||16 ||16 ||22 ||13 || 0|| 0|| 0|| 29
|- 
| 2012-2013||HC Ambrì-Piotta||LNA||43 ||4 ||6 ||10 ||24 ||3 || 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 2013-2014||HC Ambrì-Piotta||LNA||50 || 0 || 6 || 6 || 30 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
| 2014-2015||HC Ambrì-Piotta||LNA||50 || 3 || 8 || 11 || 12 || 12 || 1 || 2 || 3 || 6
|- 
| 2015-2016||HC Ambrì-Piotta||LNA||49 || 2 || 3 || 5 || 14 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|- 
| 2016-2017||HC Ambrì-Piotta||LNA||32 || 1 || 4 || 5 || 12 || 10 || 1 || 0 || 1 || 12
|- 
| 2017-2018||HC Ajoie||LNB||6 || 0 || 3 || 3 || 2 || 11 || 0 || 2 || 2 || 10

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNB en 2009 avec le Lausanne HC

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1984
Naissance à Winterthour
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du HC Sierre
Joueur du Forward Morges Hockey Club
Joueur du HC Ajoie
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Défenseur de hockey sur glace